Antonio Scoppa – scrittore italiano
 Barbara Scoppa – attrice italiana
 Federico Scoppa – calciatore argentino
 Francesco Scoppa – allenatore di calcio e calciatore italiano